Одиннадцать друзей Оушена ():

 Одиннадцать друзей Оушена (фильм, 1960) — криминальная комедия, США, 1960 год. Режиссёр — Льюис Майлстоун.
 Одиннадцать друзей Оушена (фильм, 2001) — комедия, ремейк, США, 2001 год. Режиссёр — Стивен Содерберг.

См. также 
 Двенадцать друзей Оушена () — криминальная комедия, США — Австралия, 2004 год. Режиссёр — Стивен Содерберг.
 Тринадцать друзей Оушена () — криминальная комедия, США, 2007 год. Режиссёр — Стивен Содерберг.
 Трилогия Оушена ()